Miracema kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Miracema (ort), Rio de Janeiro, 
 Miracema (kommun), Rio de Janeiro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar